Simplepipona andreanicolor — вид одиночных ос (Eumeninae).

Распространение 
Мадагаскар.

Описание 
Длина осы 10 мм. Единственный вид рода  , который близок к роду одиночных ос . Взрослые самки охотятся на личинок насекомых  для откладывания в них яиц и в которых в будущим появится личинка осы.

Примечания

Литература 
 Josef Gusenleitner (2000). Eine Aufsammlung von Eumeniden auf Madagaskar (Hymenoptera.Vespoidea. Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. — 32 (2): 923-926.
 Josef Gusenleitner (2004). Über Eumenidae aus Madagaskar (Hymenoptera: Eumenidae). — Linz. biol. Beitr. — 36 (2):1075-1082.

Ссылки 

Настоящие осы
Насекомые Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 2004 году
Монотипические роды перепончатокрылых